John Varley, een Engels kunstschilder en astroloog (1778 - 1842)
 John Varley, een Amerikaans sciencefictionschrijver (1947)